UIM est un sigle qui peut signifier :
 Université internationale du multimédia, un réseau mondial d'universités ;
 Université internationale de la mer, fondée en 1985 par Maurice Aubert ;
 , plate-forme qui facilite la création de méthodes d'entrée (IM) pour Linux ;
 Union Internationale Motonautique ;
 Union Industrielle et Maritime, compagnie de marine marchande.